Maglica ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Maglica (* 1930), US-amerikanischer Erfinder
 Anton Maglica (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Matej Maglica (* 1998), kroatischer Fußballspieler
 Nikica Maglica (* 1965), kroatischer Fußballspieler und -trainer